Wild puede hacer referencia a:

Personas 
 Hiram Wild, botánico inglés.
Earl Wild, músico estadounidense.

Música 
 «Wild», canción de Jessie J.
 «Wild», canción de Troye Sivan.
Wild, EP de Troye Sivan.
Wild!, álbum de Erasure.

Películas 
 The Wild, película estadounidense de 2006.
Wild (en español: Alma salvaje), película estadounidense de 2014.

Enlaces externos